Рейс 773 может означать:
 Рейс 773 Pacific Air Lines
 Рейс 773 Аэрофлота